

En science 

 En géométrie, un prisme est un polyèdre constitué par deux bases polygonales superposables situées dans deux plans parallèles et par des parallélogrammes (pour les prismes inclinés) ou des rectangles (pour les prismes droits) joignant les bases ;
 En optique, un prisme est un dispositif utilisé pour réfracter, refléter, disperser ou polariser un rayonnement lumineux ;
 En géologie, un prisme d'accrétion désigne l'accumulation de sédiments au niveau de deux plaques tectoniques.

Revues et publications 
 Prisme était une revue sur la bande dessinée québécoise éditée à Montréal en 1976 et 1977 ;
 Le Prisme d'yeux est un manifeste québécois ;
 Le Prisme à Idées est un magazine de vulgarisation français.

Autres 
 Prisme est un personnage de comics de l'équipe de supervillains Les Maraudeurs ;
 Le Prisme est une salle de concert située à Aurillac en France.
 Le laboratoire PRISME (Pôle de recherche ingénierie des systèmes, mécanique, énergétique) est un laboratoire pluridisciplinaire de l'université d'Orléans.
 Le Prisme est un équipement sportif dédié au parasport en Seint-Saint-Denis